43-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла в воскресенье 5 мая 1957 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1957 в сложных погодных условиях (дождь со снегом и сильный ветер). На старт вышли 107 велогонщиков (135 человек, в том числе Рик Ван Стенберген и Рик Ван Лой, предпочли сняться).

Участники

Маршрут

Ход гонки  
После того как пелотон проехал Спа, дождь сменился снегом и гонщики стали сходить с дистанции. К 77 километру, в Ла-Рош-ан-Арден, осталась половина из них. Действующий победитель и фаворит Альфред Де Брюйн (недавно выигравший Тур Фландрии и Париж — Рубе) упал и сошёл после 150 километра.

Основные события развернулись в Гуви. Жермен Дерийке, Луисон Бобе, Санте Рануччи и Анджело Мизерокки пошли в атаку перед железнодорожным переездом . Француз и два итальянца перепрыгнули через опущенные шлагбаумы, Дерийке, немного поколебавшись, последовал за ними. Это считалось нарушением правил в Бельгии, но не во Франции и Италии.

Луисон Бобе атаковал и вышел в лидеры к , но потратил слишком много сил и с трудом добрался до финиша на 9 месте. Дерийке обогнал его в Розье и приехал первым, следом за ним — Франс Схауббен. Фишировало всего 27 гонщиков.

Узнав о нарушении, Схауббен подал жалобу на Дерийке, но 8 мая на заседании  отозвал её. 15 мая Дерийке предлагает объявить победителями обоих гонщиков, что и было сделано.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Спорт в Бельгии в 1957 году
Апрель 1957 года